Rosh Hanikra (promontorio)
Rosh HaNikra (kibbutz)